Ziekenhuis Groep Twente
Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo (ZGT Almelo)
Ziekenhuis Groep Twente, locatie Hengelo (ZGT Hengelo)
Zwevend Geleed Tramrijtuig